Niederich steht für:

 Niederich (Grafschaft), eine Ortschaft in der rheinischen Gemeinde Grafschaft
 Niederich (Köln), die mittelalterliche Bezeichnung einer nördlich vor der römischen Stadtmauer gelegenen Ansiedlung